

Film et télévision 
 Second Sight, film muet américain réalisé par Thomas H. Ince et Joseph W. Smiley, sorti en 1911 ;
 Second Sight: A Love Story, téléfilm réalisé par John Korty, sorti en 1984 ;
 Second Sight, film réalisé par Joel Zwick, sorti en 1989 ;
 Second Sight, titre original de Visions troubles, série télévisée avec Clive Owen dans le rôle-titre, diffusée entre 2000 et 2001.

Jeu vidéo 
 Second Sight, jeu de tir à la troisième personne développé par Free Radical Design et sorti en 2004.

Homonymie de titre